Hehner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Clemens Hermann Hehner (1858–1922), nassauischer Abgeordneter

 Claus Hehner (1923–1986), deutscher Architekt, Einhandsegler und Buchautor
 Dietmar Albrecht Hehner (1929–1984)
 Heinrich Karl August Hehner (1790–1842), Amtmann im Amt Reichelsheim

Siehe auch:
 Hehnerzahl, Prozentzahl der unlöslichen Fettsäuren
 Hähner
 Häner